Ми́тино — топоним.

Болгария 
 Митино — село в Благоевградской области.

Россия

Брянская область 
 Митино — деревня в Трубчевском районе.

Владимирская область 
 Митино — деревня в Гороховецком районе.
 Митино — деревня в Киржачском районе.
 Митино — деревня в Меленковском районе.
 Митино — деревня в Судогодском районе.
 Митино — исчезнувшая деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Митино — деревня в Бабушкинском районе.
 Митино — деревня в Белозерском районе.
 Митино — деревня в Алмозерском сельском поселении Вытегорского района.
 Митино — деревня в Анхимовском сельском поселении Вытегорского района.
 Митино — деревня в Кирилловском районе.
 Митино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Ивановская область 
 Митино — деревня в Приволжском районе.

Калининградская область 
 Митино — посёлок в Гурьевском районе.

Калужская область 
 Митино — деревня в Жуковском районе.
 Митино — деревня в Мещовском районе.
 Митино — деревня в Спас-Деменском районе.

Кемеровская область 
 Митино — деревня в Новокузнецком районе.

Кировская область 
 Митино — деревня в Слободском районе.

Костромская область 
 Митино — деревня в Антроповском районе.
 Митино — село в Дмитриевском сельском поселении Галичского района.
 Митино — деревня в Ореховском сельском поселении Галичского района.
 Митино — деревня в Кадыйском районе.
 Митино — деревня в Нерехтском районе.

Курганская область 
 Митино — село в Кетовском районе.

Москва 
 Митино — бывшая деревня, вошедшая в состав Тушинского района города Москвы.
 Митино — район в составе Северо-Западного административного округа.
 «Митино» — станция на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.
 «Митино» — ландшафтный парк в Москве.
 «Митино» — электродепо ТЧ-16.

Московская область 
 Митино — деревня в Волоколамском районе.
 Митино — деревня в городском округе Домодедово.
 Митино — деревня в Можайском районе.
 Митино — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Митино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Митино — хутор в Сергиево-Посадском районе.

Нижегородская область 
 Митино — деревня в Вачском районе.
 Митино — деревня в Кстовском районе.

Пермский край 
 Митино — деревня в Кочёвском районе.

Псковская область 
 Митино — деревня в Бежаницком районе.
 Митино — деревня в Островском районе.
 Митино — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Митино — деревня в Вяземском районе.
 Митино — деревня в Демидовском районе.
 Митино — деревня в Ельнинском районе, упразднена в 2009 г.
 Митино — деревня в Сафоновском районе.
 Митино — деревня в Смоленском районе.

Тверская область 
 Митино — деревня в Зубцовском районе.
 Митино — деревня в Калязинском районе.
 Митино — деревня в Кашинском районе.
 Митино — деревня в Кимрском районе.
 Митино — деревня в Пеновском районе.
 Митино — деревня в Селижаровском районе.
 Митино — деревня в Торжокском районе.
 Митино — историческая усадьба в пригороде Торжка.

Тульская область 
 Митино — деревня в Заокском районе.

Удмуртия 
 Митино — деревня в Балезинском районе.
 Митино — деревня в Глазовском районе.

Ярославская область 
 Митино — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района.
 Митино — деревня в Вареговском сельском поселении Большесельского района.
 Митино — село в Гаврилов-Ямском районе.
 Митино — деревня в Воскресенском сельском поселении Любимского района.
 Митино — деревня в Ермаковском сельском поселении Любимского района.
 Митино — деревня в Осецком сельском поселении Любимского района. Код ОКАТО: 78 218 833 065.
 Митино — деревня в Осецком сельском поселении Любимского района. Код ОКАТО: 78 218 833 066.
 Митино — деревня в Первомайском районе.
 Митино — деревня в Рыбинском районе.
 Митино — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Митинский метромост

Примечания